Magdalena de Francia, (Tours, 1 de diciembre de 1443-Pamplona, 21 de enero de 1495), princesa de Viana y regente de Navarra.

Biografía
Era hija de Carlos VII de Francia y de María de Anjou, y nació en 1443.

En otoño de 1457, el arzobispo húngaro de Kalocsa, Esteban Várdai, arribó a la corte con un séquito de 700 caballeros para pedir la mano de Magdalena para el muy joven rey Ladislao V de Hungría. El arribo de los húngaros fue bien recibida, y el 18 de diciembre Gastón de Foix organizó una gran fiesta en su honor. Los trompetistas y bailarines húngaros maravillaron a los franceses y cuando todo parecía haber tenido éxito, el 29 de diciembre llegó la noticia de que el monarca húngaro había fallecido, tras lo cual disolvió el compromiso inmediatamente.  

Al poco tiempo, en 1462, Magdalena fue entregada en matrimonio al entonces príncipe de Viana, Gastón de Foix de cuyo matrimonio nacieron dos hijos:

 Francisco (n. 1466 - † 1483), rey de Navarra (1479 - 1483) 
 Catalina (n. 1468 - † 1517), reina de Navarra (1483 - 1517)

Quedó viuda en 1470 al morir Gastón a consecuencia de las heridas que sufrió en un torneo, y que fueron mal curadas. En el año 1479 moría la reina Leonor I, recayendo la corona sobre Francisco y quedando Magdalena como regente del reino hasta que su hijo alcanzara la mayoría de edad. Fueron momentos de gran presión por parte de los reinos de Castilla y Francia, interesados en casar al joven rey con alguna de sus candidatas. El 30 de enero de 1483 murió Francisco I en Pau, pasando la corona a su hermana.

Catalina, también menor de edad, continuando Magdalena como regente de su hija, a la que casó con Juan de Albret para terminar con las presiones por parte de Castilla y Francia. Sin embargo, esto le granjeará la enemistad de Castilla que había propuesto como candidato, al heredero de los reyes católicos, el príncipe Juan.

Bibliografía

Anthony, Raoul: Identification et Étude des Ossements des Rois de Navarre inhumés dans la Cathédrale de Lescar, París, Masson, 1931.
Birkás Géza: Francia utazók Magyarországon, Acta Universitatis Szegediensis: Sectio philologica, 16. Tomus, Szeged, 228 pp., 1948.

Reinas consortes de Navarra
Hijas de Francia del siglo XV de la dinastía de Valois
Regentes de Navarra
Consortes de la casa de Valois
Nacidos en Tours